«Без греха не вытащишь и рыбку из пруда?» () — итальянский комедийный художественный фильм 1979 года с элементами эротики режиссёра Франко Мартинелли. Главные роли в фильме исполняют Ренцо Монтаньяни, Альваро Витали и Паола Сенаторе.

Сюжет 
Один из главных героев фильма — частный детектив Диоген Коломбо (по аналогии с лейтенантом Коломбо). У него хорошая работа, но иногда она его просто достаёт. А особенно подробности, в которые любят его посвящать люди, обращающиеся к нему за помощью. Например одна синьорина показывала как именно и в какой последовательности срывал с неё одежду преступник-насильник.

У детектива есть помощник — Арнольдо, сексуально озабоченный парень, который почему-то любит переодеваться в женщин. Однажды к Диогену обращается замужняя женщина, которая хочет узнать с кем именно изменяет ей её муж. Выяснить это непросто, но детектив с помощником решают внедриться в их дом. Диоген стал управляющим в поместье, а Арнольд переоделся в повариху, и теперь он — Карлотта Ангуло.

В ролях 
 Ренцо Монтаньяни — Диоген Коломбо
 Альваро Витали — Арнольдо / Карлотта Ангуло / Гигетто
 Паола Сенаторе — Симона
 Лори дель Санто — официантка
 Энджи Вибекер — официантка
 Сабрина Сиани — синьорина Франческа
 Стефано Амато — Беньямино
 Марио Каротенуто — командор Чезаре
 Витторио де Бисоньо — Анселмо
 Джимми иль Феномено — заправщик

Ссылки 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1979 года
Эротические комедии
Фильмы Марино Джиролами